Осада Белграда:
 Осада Белграда (488)
 Осада Белграда (504)
 Осада Белграда (584)
 Осада Белграда (630)
 Осада Белграда (827)
 Осада Белграда (971)
 Осада Белграда (1316)
 Осада Белграда (1382)
 Осада Белграда (1440) — успешная венгерская оборона Белграда от османской армии
 Осада Белграда (1456) — успешная венгерская оборона Белграда от османской армии
 Осада Белграда (1521) — взятие Белграда османской армией
 Осада Белграда (1688) — победа над османским гарнизоном и взятие Белграда армией Священной Римской империи
 Осада Белграда (1690) — победа над гарнизоном Священной Римской империи и взятие Белграда османской армией
 Осада Белграда (1717) — победа над османским гарнизоном и взятие Белграда австрийской армией
 Осада Белграда (1739) — победа над австрийским гарнизоном и взятие Белграда османской армией
 Осада Белграда (1789) — победа над османским гарнизоном и взятие Белграда австрийской армией
 Осада Белграда (1804)
 Осада Белграда (1806) — победа над османским гарнизоном и взятие Белграда сербскими повстанцами
 Белградская операция — освобождение Белграда советскими и югославскими войсками

Осады по городам